Chouteau Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Chouteau Township du comté de Madison dans l'Illinois.
 Chouteau Township du comté de Clay dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships